

Aeronautica 
 AFM – abbreviazione aeronautica di Yes () o Affirm (affermo) o Affirmative (affermativo) o That is correct (è corretto)

Codici 
 AFM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Ambler (Stati Uniti d'America)
 AFM – codice vettore ICAO di Affretair

Musica 
 AFM Records – etichetta discografica tedesca

Sigle 
 Alex von Falkenhausen Motorenbau – costruttore di Formula 1
 American Film Market – 
 Atomic force microscope – microscopio a forza atomica
 Audio frequency modulation – modulazione di frequenza audio